Cumberland, jedno z historycznych hrabstw Anglii
 hrabstwo Cumberland (ang. Cumberland County) w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia
 Cumberland (ang., hrabstwo w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 hrabstwo Cumberland (ang. Cumberland County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Cumberland (ang. Cumberland County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Cumberland (ang. Cumberland County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Cumberland (ang. Cumberland County) w USA, w stanie Maine
 hrabstwo Cumberland (ang. Cumberland County) w USA, w stanie New Jersey
 hrabstwo Cumberland (ang. Cumberland County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Cumberland (ang. Cumberland County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Cumberland (ang. Cumberland County) w USA, w stanie Wirginia